Ива́н Талы́зин: Талызин, Иван Дмитриевич (1799—1844) — губернатор Тобольской и Оренбургской губерний.
 Талызин, Иван Лукьянович (1700—1777) — адмирал русского флота.